Mozarlândia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Mozarlândia (ort), Goiás, 
 Mozarlândia (kommun), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar